Чемпіонат Албанії 1991–1992 — 53-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном всьоме стала Влазнія. У звязку з рішенням УЄФА у єврокубковому сезоні 1992-93 учасників від Албанії не було.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Фламуртарі (Вльора) було знято 6 очок.
2. З клубу Аполонія було знято 2 очки.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на rsssf 

1991—1992
Албанія
Албанія